Najeźdźcy z Marsa (film 1953)
 Najeźdźcy z Marsa (film 1986)